

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2
 Krępina – przysiółek wsi Lubiatów w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Krępina – część wsi Krępsk w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów

Zobacz też 
 Klępina